En , Przyłęki est le nom :

 du village de Przyłęki, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Przyłęki, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Przyłęki, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.